Włochy:
 Sarno – gmina w regionie Kampania
 Sarno – rzeka, dopływ Morza Tyrreńskiego

Osoby:
 Devin Sarno – amerykański muzyk
 Fabio Sarno – włoski aktor
 Jacopo Sarno – włoski aktor
 Jay Sarno – amerykański przedsiębiorca
 Peter Sarno – kanadyjski hokeista
 Tatiana Sosna-Sarno – polska aktorka
 Vincenzo Sarno – włoski piłkarz

Zobacz też:
 Diecezja Nocera Inferiore-Sarno
 San Marzano sul Sarno
 Sarnow